Orne, een rivier in de provincie Waals-Brabant in België
 Orne (rivier), een rivier in Normandië
 Orne (departement), genoemd naar de rivier in Normandië
 Orne (Moezel), een riviertje in Lotharingen
 Orne (plaats), een plaats en gemeente in op het Griekse eiland Kreta